El topónimo Dinnington puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra (Reino Unido):

 Dinnington, un pueblo y una parroquia en el condado de Somerset;
 Dinnington, un pueblo y una parroquia en el condado de Tyne y Wear;
 Dinnington St. John's, una parroquia en el condado de Yorkshire del Sur;
 Dinnington, un pueblo ubicado en la parroquia anterior.